Lyceum Club (Barcelona), fundat a Barcelona el 1931 
 Lyceum Club Femenino, fundat a Madrid el 1926